Diepolz ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Diepolz (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Diepolz (Immenstadt im Allgäu), Ortsteil der Stadt Immenstadt im Allgäu, Landkreis Oberallgäu, Bayern

in Österreich:
 Diepolz (Gemeinde Großharras), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Großharras, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich
 Diepolz (Gemeinde Wartmannstetten), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Wartmannstetten, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich

Siehe auch:
 Diepholz (Begriffsklärung)